If I Can Dream – brano musicale di Walter Earl Brown
If I Can Dream – album di Elvis Presley
If I Can Dream – singolo dei Måneskin